Флаг сельского поселения Давы́довское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 11 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6007.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище малинового цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение смещённой к нижнему краю полотнища белой колокольни с жёлтым крестом на главке и таковым же колоколом; в середине полотнища за колокольней — изображение голубого диска с широкой жёлтой зубчатой каймой».

Обоснование символики 
Давыдово — административный центр Давыдовского поселения, возникло в XVII веке. Большинство населения деревни было староверами. В Давыдово и ныне имеется деревянный храм Воздвижения Честнаго Креста Господня. Связь с прошлым, с православием символически отражена на флаге поселения изображением колокольни.

Земли поселения (входившие когда-то в состав так называемого Гуслицкого края) известны своими мастерами резьбы по дереву, изготовлению гуслей. Все изделия гуслицких мастеров богато украшены узорами. Эти узоры, аллегорически представленные на флаге зубцами каймы, окружающей лазоревый круг, символизируют мастерство жителей поселения. Жёлтые зубцы — аллегория лучей солнца (как бы сияющего в озере) — символ животворящей силы, тепла, радости и света.

Символика шара (диска) многозначна:

— аллегория красивого озера, расположенного в окрестностях Давыдова, являющегося местом отдыха жителей поселения и его гостей;

— символ чистоты помыслов и дел всех жителей поселения, черпающих духовные силы в православии (символика церкви на фоне лазоревого диска);

— диск с выступающими зубцами — аллегорическое подобие шестерёнки — символ прогресса и непрерывного движения, символизирует предприятия сельского поселения. Давыдовский механический завод был градообразующим предприятием в жизни и экономике Давыдово. Сегодня в поселении работают предприятия по изготовлению шин (совместно с Италией), по изготовлению мебели, продукции из пластика (Импульспласт) и др.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует почёт, величие, благородство происхождения, древность.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением церкви